Хатас

 Хатас — село в Намском улусе Якутии России, административный центр Хомустахского 2-ого наслега.
 Хатас — протока реки Лена, на ней стоит село Хатас.
 Хатас, Хатат — в иудаизме один из пяти видов жертвоприношений: жертва, приносимая Богу за невольное нарушение заповедей